Гран-при Германии 1964 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1964 года. Гонка прошла 2 августа 1964 года на трассе Нюрбургринг в ФРГ.

В чемпионате мира дебютировала команда Honda, выставившая автомобиль под управлением молодого калифорнийского гонщика Ронни Бакнема, также дебютировавшего в Формуле-1. Команда BRP пропустила этот Гран-при. К постоянным участникам чемпионата присоединились частники Эдгар Барт, Герхард Миттер и Андре Пилетт.

Во время субботней тренировки гонщик команды Écurie Maarsbergen Карел-Годен де Бофор вылетел на своём Porsche 718 с трассы в повороте Bergwerk, врезался в дерево и на следующий день скончался в больнице.

Старт гонки выиграл Лоренцо Бандини, но ещё до конца первого круга его обошёл Джим Кларк, который, в свою очередь, уступил лидерство Джону Сёртису. На 4 круге вперёд вышел Дэн Герни, но проблемы с охлаждением мотора отбросили американца за пределы очковой зоны. Сёртис довёл гонку до победы, которая стала первым успехом в сезоне для команды Ferrari.

Квалификация

Итоговые результаты 

|}

Круги лидирования:

1 Джим Кларк

2-3 Джон Сертис

4 Дэн Герни

5-15 Джон Сертис

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Германии
Спорт в Германии в 1964 году
Август 1964 года
События 2 августа
1964 год в ФРГ
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце